Broniewski ist der Familienname folgender Personen:
 Kajetan Broniewski (* 1963), polnischer Ruderer
 Władysław Broniewski (1897–1962), polnischer Dichter und Soldat